Аза́т Нази́пович Валиу́ллин () — российский гандболист, выступающий за немецкий клуб «Гамбург», игрок сборной России. Мастер спорта России (2015).

Карьера

Клубная 
Первый тренер Азата Валиуллина — Н. Власов. Азат Валиуллин начинал профессиональную карьеру в клубе «Локомотив» (Челябинск). В 2015 году Валиуллин перешёл в немецкий клуб , выступающий в первой немецкой Бундеслиге. В 2016 году Азат Валиуллин перешёл в «Лемго». В январе 2018 году Азат Валиуллин перешёл в немецкий клуб «Фризенхайм» Летом 2021 года подписал 2-летний контракт с клубом «Гамбург».

Международная карьера 
Азат Валиуллин выступает за сборную России с 2014 года. Участник чемпионата мира 2017 и 2021, летней Универсиады 2015 (6-е место).

Статистика 
Статистика Азат Валиуллина в сезоне 2019/20 указана на 13.11.2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фризенхайма»
 Профиль на сайте «Лемго»

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Динамо» Челябинск
Игроки ГК «Айзенах»
Игроки ГК «Лемго»
Игроки ГК «Гамбург»
Мастера спорта России